Kon-Tiki oder Kon Tiki steht für:

 Kon-Tiki, Floß und Expedition von Thor Heyerdahl (1947)
 Kon-Tiki (1950), norwegischer Dokumentarfilm von Thor Heyerdahl
 Kon-Tiki (2012), norwegischer Spielfilm von Joachim Rønning und Espen Sandberg
 Kon Tiki (Album), Musikalbum der Band Cotton Mather (1997)

Siehe auch:
 Contiki, freies Betriebssystem für 8-Bit-Computer und integrierte Mikrocontroller
 Kon-Tiki-Museum, Museum zur Heyerdahl-Expedition in Oslo
 Kon-Tiki-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Qun Tiksi Wiraqucha, Schöpfergott in der Mythologie der Inka